Yalong (rivier) - rivier in China
 Yalongbaai - baai nabij Sanya City, Hainan, China
 Belisana yalong - een spinnensoort uit de familie trilspinnen